Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (VII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der VII. Gesetzgebungsperiode vom 6. April 1970 bis zum 12. November 1974 auf. Bei der Landtagswahl 1970 erreichte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 28 der 56 Landtagssitze und verlor dabei ihre erst 1965 errungene absolute Mandatsmehrheit, wobei sie gegenüber 1965 ein Mandat verlor. Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) konnte ihr Ergebnis von 24 auf 26 Mandate steigern, während die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) unverändert zwei Mandate erzielte. Die Kommunisten und Linkssozialisten (KLS) verlor hingegen ihr einziges Mandat.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

07